Gustaf Adolf Nessler kan syfta på:

 Gustaf Adolf Nessler (klockare), klockare i Malax.
 Han son Gustaf Adolf Nessler (läkare), stadsläkare i Mariehamn och provinsialläkare i Tyrvis